Osoby o tym nazwisku:
 Grażyna Kociniak (1938–2016) – polska montażyska filmowa
 Jan Kociniak (1937–2007) – polski aktor
 Marian Kociniak (1936–2016) – polski aktor